Остренко Віктор Якович — член-кореспондент АН УРСР, лауреат Державної премії СРСР 1968 та 1979 років.
 Остренко Павло Геннадійович — український футболіст, півзахисник.
 Семен Остренко — полковник Гадяцький (1666—1668), обраний з Гадяцького сотництва.